Оде́сская футбо́льная ли́га — организация, занимавшаяся проведением официальных футбольных турниров в Одессе с 1911 года по 1919 год.

Наряду с Московской футбольной лигой, Санкт-Петербургской футбол-лигой, Киевской футбольной лигой, Харьковской футбольной лигой, Санкт-Петербургской студенческой футбольной лигой, Николаевским спортивным клубом, Севастопольским кружком любителей спорта и Тверским кружком велосипедистов, конькобежцев и любителей спортивных игр стала членом созданного 6 (19) января 1912 года Всероссийского футбольного союза — высшего футбольного органа Российской империи.
Днём рождения организованного одесского футбола принято считать 12 (25) апреля 1912 года, когда Всероссийский футбольный союз официально зарегистрировал созданную в Одессе футбольную лигу.

История и результаты турниров 
Осенью 1910 года «Шереметьевский кружок» совершил первую попытку организовать в Одессе футбольную лигу по инициативе своего члена Александра Габриэлевича Лившица. Он собрал совещание представителей сильнейших одесских клубов (О. Б. А. К., С. К. и О. К. Ф.), которые приняли решение организовать правильные (по правилам) состязания весной 1911 года.

Вторично представители клубов собрались в феврале 1911 года, избрав председателем временного комитета редактора журнала «Спортивная жизнь» Юлиуса Эмброса, а секретарём — Александра Лившица. Огромную помощь первому чемпионату оказал будущий глава Одесской коллегии футбольных арбитров Джон Герд, благодаря советам которого сезон прошёл гладко.

Осенью 1911 года собрание представителей клубов пришло к мнению, что далее временным комитетом вести дела невозможно из-за многолюдности совещаний (от каждого клуба на них приходили 5-6 человек), и избрало постоянный комитет в составе: председатель — Эрнест Вильямович Джекобс, товарищ председателя — Джон Джеймсович Герд, секретарь-казначей — Павел Антонович Патрон, члены — Андерсен и Фёдор Стефан, кандидаты — Альберт Гельер и Александр Лившиц.

В 1913 году из лучших игроков лиги была составлена сборная города, ставшая победителем всероссийского чемпионата, однако официально чемпионом не была утверждена, так как чемпионат из-за многочисленных нарушений было решено считать неразыгранным.

Сезон-1911 (весна)

Первый официальный чемпионат города 
Первый официальный чемпионат города провела редакция одесского журнала «Спортивная жизнь» весной 1911 года.

Официальную историю чемпионатов открыл матч между «Шереметьевским кружком спорта» и О. К. Ф., который состоялся 20 февраля (по новому стилю — 5 марта) 1911 года в 12.00 на стадионе шереметьевцев. Игра завершилась крупной победой хозяев поля (3:0). В тот же день О. Б. А. К. на своем поле со счетом 3:1 обыграл «Спортинг-клуб».

Для победителя по первой категории редакция «Спортивной жизни» учредила переходящий кубок, который завоевали футболисты Одесского британского атлетического клуба (О. Б. А. К.). В их составе первыми чемпионами города стали вратарь Робсон, полевые игроки Альберт Гельер, Джеймс Герд, Оуэн, Карр, Маркузи, Перкинс, Блюм, Грэтвуд, Эрнест Джекобс, Ферт, Джонас, Казимир Пиотровский и капитан (он же — играющий тренер) Джеймс Мартин.

Занявший второе место «Спортинг-клуб» заявился к участию в чемпионате под названием «Стадъ д’Одесса» и был сформирован из игроков распавшихся перед стартом чемпионата команд «Индо» (Индо-Европейский телеграф), студенческой сборной и команды Григория Богемского, возглавившего «Спортинг-клуб» в качестве капитана.

Команда «Виктория» провела два матча, после чего снялась с розыгрыша.

Лучшим бомбардиром чемпионата можно смело считать англичанина Эрнеста Джекобса, забивавшего в подавляющем большинстве матчей своей команды. К сожалению, точное количество забитых мячей установить не представляется возможным ввиду отсутствия полноценной статистики. Равно как и итоговые показатели разницы забитых и пропущенных мячей всех команд. Они в таблице приведены с небольшой долей погрешности.

Сезон-1911/12

1 категория 
Начиная с осени 1911 года все последующие чемпионаты города проходили по формуле «осень-весна» — в два полусезона — с перерывом на зимнее время. И именно с сезона-1911/12 организацией городского первенства занялась Одесская футбольная лига (председатель — Эрнест Джекобс). Секретариат лиги учредил ряд призов для победителей и призёров. Победителю первой категории стали присуждать Кубок Эрнеста Джекобса, команде, занявшей второе место — серебряный щит А. А. Боханова, победителям второй категории — Кубок Джона Герда, победителям третьей — Кубок К. Ю. Окша-Оржеховского. Все эти раритетные трофеи навсегда остались частью истории. Никто не знает, как сложилась их судьба.

Лучшим бомбардиром первенства по первой категории стал Григорий Богемский, результативность которого заметили даже в Москве.

Дополнительные матчи за 1-е место 
 . «Спортинг-клуб» — О. Б. А. К. — 0:0
 . О. Б. А. К. — «Спортинг-клуб» — 2:1

Сезон-1912/13

1 категория 
Знаковый чемпионат, в ходе которого в декабре 1912 года Одесская футбольная лига вступила во Всероссийский футбольный союз, а по его итогам летом 1913 года из лучших игроков клубов ОФЛ была сформирована легендарная сборная Одессы, выигравшая чемпионат Российской империи (увы, аннулированный). Главным же исходом первенства стал триумф «Шереметьевского кружка спорта», ставшего первым клубом, составленным из игроков-одесситов, выигравшим чемпионат города.

Чемпионами города в составе Ш. К. стали Васильев, Тихонюк, Виктор Болгаров, Барский, Гизер, Гаврилов, Фаленский, Яворский, Прокопов, Чорба и лучший бомбардир чемпионата Александр Злочевский, забивший 41 мяч.

Сезон-1913/14

1 категория 
«Спортинг-клуб» едва не установил рекорд ОФЛ, упустив первенства по 2-й и 3-й категориям лишь в финальном туре. Непростым для С. К. получился и финиш чемпионата города по первой категории: поражение 0:2 в предпоследнем матче с О. Б. А. К. лишило лидера права на ошибку, однако в заключительной игре все обошлось — со счетом 5:1 был повержен «Турн-Ферейн», что принесло команде Григория Богемского долгожданный чемпионский титул.

Чемпионами города в составе «Спортинг-клуба» стали Сергей Погорелкин, Олег Данилов, Ангерт, Иванов, Касабудский, Геслер, Юлий Дыхно, Витис, Богемский, Соболевский, Борицкий, Антон Мотекайтес, Михаил Вербицкий.

Следует отметить неприятный факт сдачи турнирных позиций Британского клуба. Лишь временами команда Эрнеста Джекобса демонстрировала привычный уровень игры, а в половине матчей выглядела своей бледной тенью. Как показали будущие чемпионаты, это было началом конца истории первого чемпиона Одессы.

Сезон-1914/15

1 категория 
«Шереметьевцы» вернули чемпионский титул, несмотря на то, что в ходе осеннего полусезона наибольшие симпатии у специалистов вызывала игра «Спортинг-клуба», линия нападения которого на тот момент считалась лучшей в городе.

Чемпионат проходил в суровых условиях войны, из-за которой большинство клубов лиги были ослаблены кадровыми потерями ушедших на фронт футболистов.

Сезон-1915/16

1 категория 
Как и «шереметьевцы», «Спортинг-клуб» вернул себе чемпионский титул спустя год.

Сам чемпионат из-за войны значительно потерял в количественном составе, лишившись нескольких команд. Это серьезно отразилось на качестве футбола и состоянии других команд, к которым относятся и признанные гранды.

Главным же разочарованием сезона стал Ш. К., замкнувший итоговую турнирную таблицу по первой категории.

Сезон-1916/17

1 категория 
Впервые чемпионат города выиграл клуб Джона Герда — О. К. Ф..

«Вега» третий год подряд выиграла Щит А. А. Боханова, а по 3-й категории выиграла первенство и получила Кубок Окша-Оржеховского в собственность.

Чемпионат Одессы почти никак не освещался в прессе 1916-17 гг. и восстановить полноценную турнирную таблицу не представляется возможным. Благодаря «Вестнику Петроградской Футбольной Лиги», на страницах которого время от времени появлялись сообщения из Одессы в рубрике «Провинциальная хроника», удалось воссоздать лишь итоговую классификацию по всем трем категориям с итоговыми показателями набранных очков.

Сезон-1917/18

1 категория 
Чемпионат сезона-1917/18 недоигран. Были сыграны четыре из шести запланированных матчей осеннего полусезона. Встреча между О. К. Ф. и «Флоридой» была прервана из-за конфликта между игроками О. К. Ф. и судьей, а решающий матч между ЕСК (еврейский спортивный клуб) «Маккаби» и тем же О. К. Ф. не состоялся из-за отказа О. К. Ф. проводить встречу без не прибывшего на игру лигового арбитра. Никаких решений по поводу сорванных поединков принято не было, так как события происходили в революционном октябре, а в комитете Лиги осталось лишь три её действующих члена. Доигровки и второй круг весной 1918 года не проводились из-за Гражданской войны.

В таблице приводится положение команд по итогам всех четырёх сыгранных матчей.

Сезон-1918/19

1 категория 
История не сохранила никаких свидетельств относительно чемпионата-1918/19. Учитывая то, что единственная гордость спортивной Одессы — Футбольная Лига — собиралась закрыть свою деятельность еще в феврале 1918-го, можно считать подвигом сохранение чемпионата в любом его формате. До нас дошла лишь бесценная информация о победителе первенства, которым стала «Вега». Чемпионская эра этой команды началась на стыке эпох: символично, что именно футбольный клуб, чьим отличительным знаком была красная звезда, стал первым чемпионом советской Одессы.

Обладатели трофеев ОФЛ

Обладатель Кубка «Спортивной жизни»

Обладатели Кубка Эрнеста Джекобса

Обладатели Щита А. А. Боханова

Обладатели Кубка Джона Герда

Обладатели Кубка К. Ю. Окша-Оржеховского

Примечания

Источники

См. также 
 Чемпионат Одессы по футболу

Футбольные лиги Российской империи
Лига